Чи́смена — топоним в России:
 Чисмена — посёлок в Волоколамском районе Московской области;
 Чисмена — станция Рижского направления Московской железной дороги;
 Чисмена — река в Истринском и Волоколамском районах Московской области, приток Большой Сестры.